Чинчилья () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чинчилья, Лаура (род. 1958) — президент Коста-Рики с 8 мая 2010 года по 8 мая 2014 года, первая в истории Коста-Рики женщина-президент.
 Чинчилья, Мария (1909—1944) — гватемальская учительница, национальная героиня.
 Чинчилья, Пабло (род. 1975) — коста-риканский футболист, защитник.